Опсада Јерусалима може да се односи на:
 Опсада Јерусалима (701. п. н. е.) од стране Асираца 701. године п. н. е.
 Опсада Јерусалима (597. п. н. е.), 597. године п. н. е. под вођством вавилонског владара Навукодоносора II.
 Опсада Јерусалима (587. п. н. е.) 587. године п. н. е. под вођством вавилонског владара Навукодоносора II против Египћана.
 Опсада Јерусалима (70. година), 70. године када су Римљани предвођени Титом освојили град и Масаду.
 Опсада Јерусалима (637) 637. године, када је исламски калиф Омар освојио град од Византије.
 Опсада Јерусалима (1099), 1099. године када су Крсташи освојили град и починили покољ локалног становништва.
 Опсада Јерусалима, 1187. године када је Саладин освојио град од Крсташа.
 Опсада Јерусалима (1244) 1244. године када су  освојили град од Крсташа (који су га повратили мировним уговором).
 Опсада Јерусалима (1948) 1948. године током Арапско-израелског рата.